Senhor do Tempo (álbum) - da cantora evangélica Eliane Silva
Senhor do Tempo (canção) - da banda Charlie Brown Jr
Senhor do Tempo (DC Comics) - personagem dos quadrinhos
Senhores do Tempo - raça fictícia do seriado de ficção científica Doctor Who

Desambiguação